Бурганкент () — село в Табасаранском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Бурганкентский».

География 
Селение расположено в 23 км к юго-востоку от районного центра села Хучни.

История 
С 1931 по 1935 года являлось административный центр Табасаранского района.

Население

Инфраструктура

Здравоохранение 
 Фельдшерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района
Бывшие районные центры Дагестана